Speer (muntanya), cim dels Alps suïssos a prop de Zuric.
 Speer (Illinois) 
 Albert Speer (1905-1981), arquitecte i ministre d'Armament d'Alemanya (1942 -1945)
 Chalton T. Speer (Cheletenham, 1859 - 1921), compositor anglès del període del Romanticisme 
 Daniel Speer (Breslau, Polònia, 1636 - Göppingen, Alemanya, 1707), compositor alemany
 Wilhelm Eric Speer (Londres, 1863 - ?), compositor i organista anglès